Östanvik kan syfta på följande:

Östanvik, Rättviks kommun – småort i Dalarnas län
Östanviks gård – före detta säteri på Nämdö i Värmdö kommun, Stockholms län
M/S Östanvik – ett svenskt bulklastfartyg